Alabat (eiland), een eiland in de Lamanbaai in de Filipijnse provincie Quezon;
 Alabat (Quezon), een gemeente in de Filipijnse provincie Quezon.